Puchar Świata w skokach narciarskich w Engelbergu – zawody w skokach narciarskich, przeprowadzane w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich od inauguracji tej imprezy, czyli od roku 1980. Areną zmagań jest skocznia Gross-Titlis-Schanze w Engelbergu.

Dotąd rozegrano 65 konkursów, cztery z nich wygrali gospodarze. Czterokrotnie wygrywali Polacy – Adam Małysz w 2001, Jan Ziobro w 2013, Dawid Kubacki w 2022 i dwukrotnie Kamil Stoch w 2013 i 2019.

Podium poszczególnych konkursów PŚ w Engelbergu

Najwięcej razy na podium w konkursach indywidualnych 
Uwzględnieni zawodnicy, którzy zdobyli minimum 2 miejsca na podium (stan na 18 grudnia 2022)

Zobacz też 
 Puchar Świata w skokach narciarskich
 Gross-Titlis-Schanze

Bibliografia